Аппиа́н Александри́йский ( — Аппиано́с Александре́ус) — (ок. 95 — после 170 гг.) — древнеримский историк греческого происхождения, писавший по-гречески.

Биография 
О жизни Аппиана известно очень мало. Он жил во время императоров Траяна, Адриана и Антонина Пия. Аппиан сперва занимал высокую государственную должность в Египте, после чего получил римское гражданство и был зачислен в сословие всадников. После этого Аппиан был адвокатом в Риме.

Римская история Аппиана

Структура работы 
Аппиан написал по-гречески историю Рима (законченную до 162 года) — произведение «Римская история» ( — Ромаика́ / Ромаикэ́ хистори́а), которая хронологически охватывала период от древних времён до современной ему эпохи. В своём труде он описывает историю различных территорий до их присоединения к Риму по этническому принципу и в том порядке, в каком они подпадали под власть Рима. Всего Аппиан написал 24 книги, однако до наших дней дошли целиком лишь книги VI—VIII и XII—XVII. Кроме того, от некоторых книг сохранились небольшие, но порой и довольно значительные отрывки — выписки, сделанные в Средние века в Византии. Также сохранилось написанное Аппианом предисловие.

Список книг «Римской истории» Аппиана (жирным шрифтом отмечены книги, дошедшие до нас полностью, курсивом — не дошедшие совершенно):
 I — «Царская» ()
 II — «Италийская» ()
 III — «Самнитская» ()
 IV — «Галльская» («Кельтская») ()
 V — «Сицилийская и островная» ()
 VI — «Испанская» ()
 VII — «Ганнибалова» ()
 VIII — «Ливийская, Карфагенская и Нумидийская» ()
 IX — «Македонская и Иллирийская» ()
 X — «Греческая и Ионийская» ()
 XI — «Сирийская и парфянская» ()
 XII — «Митридатова» («Война с Митридатом») ()
 XIII-XVII — «Гражданские войны» ()
 XVIII-XXI — «Египетская» (), Фотий записал вариант ()
 XXII — «Столетие» ()
 XXIII — «Дакийская» ()
 XXIV — «Аравийская» ()

Влияние Аппиана и его научная ценность 
Аппианом серьёзно заинтересовались в византийскую эпоху: Евагрий Схоластик оставил отзыв об Аппиане и поставил его в одном ряду с Дионисием Галикарнасским, Полибием и Аррианом. В середине XV века Пьер Кандидо Дечембрио переводит Аппиана на латинский язык, и в 1477 году Аппиан впервые издаётся в Европе; перевод получил значительное распространение. Первое полное издание Аппиана было выполнено в 1785 году .

В XIX веке Аппиан неоднократно подвергался критике за вольное обращение с фактами. По словам Эдуарда Шварца, Аппиан был «высокопоставленным дилетантом, время от времени перемежающим деятельность адвоката фиска и прокуратора писательством». Карл Маркс и Фридрих Энгельс положительно отзывались об Аппиане; высоко ценился Аппиан и в советской исторической науке.
Из древних историков, которые описывали борьбу, происходившую в недрах Римской республики, только Аппиан говорит нам ясно и отчётливо из-за чего она велась: из-за земельной собственности

Особую ценность для историков представляют 5 книг «Гражданских войн», поскольку они являются единственным дошедшим до нас целостным связным повествованием от деятельности братьев Гракхов до начального этапа гражданской войны после убийства Юлия Цезаря, а именно до 37 до н. э.. В частности, изложение Аппианом деятельности Гракхов и последующих событий — само по себе единственное последовательное описание этого периода, — оказало значительное влияние на историков.

Тем не менее, отдельные приводимые им факты иногда расходятся с данными других источников. Как правило, разночтения с другими источниками связываются современными исследователями либо с попыткой выстроить чёткую картину событий, либо с использованием в работе сведений других авторов без надлежащего согласования, либо с использованием в работе сведений одного-единственного автора, материал которого уже содержал неточности. В основном Аппиан неточен с именами, датами, последовательностью событий и географическими описаниями.

Источники Аппиана 
В качестве основного источника для «Гражданских войн» обычно называется Гай Азиний Поллион (его «История», написанная на латинском языке, не сохранилась). Эта точка зрения была впервые озвучена голландским историком Йоханом Вейнне (Johan Wijnne) в 1855 году.

В своей работе Аппиан также упоминает автобиографию Октавиана Августа, официальные документы, памфлеты периода гражданских войн.

Стиль 
Л. Ю. Лукомский так оценивает стиль Аппиана:
Вероятно, несмотря на отсутствие у нашего историка фундаментальной энциклопедичности Тита Ливия или глубины изложения и понимания общественных проблем Тацита, в его книгах есть нечто, что привлекает к себе тех, кто стремится глубже познакомиться с историей Рима, и, в частности, разобраться в тех сложнейших отношениях людей, которые возникали в переломную во многих отношениях эпоху I—II вв. до н. э., когда римская государственность претерпевала жесточайший кризис и когда все её основания фактически обновились. Для этого более всего подходит именно историк типа Аппиана — не увлекающийся ненужными деталями социологического характера, чем весьма часто грешат современные авторы, посвящающие свои труды истории человеческих сообществ, ведущий изложение свободно и ясно, без лишней риторики, без напыщенности и ненужных отступлений. Он стремится быть правдивым и подняться выше предвзятых оценок деятельности отдельных политиков и партий, но, что самое главное, для него стержнем изложения является свободная и творческая человеческая личность, причем именно личность, а не организация.

Переводчики Аппиана на русский язык 
 Жебелёв, Сергей Александрович

Примечания

Тексты и переводы 
 В серии «Loeb classical library» сочинения изданы в 4 т. под № 2-5.
 В серии «Collection Budé» пока изданы книги 6-8, 11-13.

Русские переводы (лучшее издание: 2006 года):
 Сведения о Скифии и Кавказе. // ВДИ. 1948. № 1. С. 282—292.
 Аппиан. Гражданские войны. (Известия ГАИМК. Вып. 129). Л.: Соцэкгиз, 1935. 351 стр.
 Переводы С. П. Кондратьева из Аппиана:
 Римская история. Кн.1-4. // ВДИ. 1950. № 2
 Кн. 5-8. // ВДИ. 1950. № 3.
 Кн. 8 (ч.2), 9, 10. // ВДИ. 1950. № 4.
 Аппиан. Кн. 11. Сирийские дела. // ВДИ. 1939. № 2.
 Аппиан. Кн. 12. Митридатовы войны. // ВДИ. 1946. № 4.
 переизд.: Римские войны. (Серия «Античная библиотека»). СПб.: Алетейя, 1994. 780 стр.
 Аппиан. Римская история. / Пер. С. П. Кондратьева (кн. 1-12 [1939-1950]), С. А. Жебелёва (кн. 13), С. И. Ковалева (кн. 14, гл. 1-48), М. С. Альтмана (кн. 14, гл. 49-139), О. О. Крюгера (кн. 14, гл. 140 — кн. 15, гл. 78), Е. Г. Кагарова (кн. 15, гл. 79 — кн. 16, гл. 90), Т. Н. Книпович (кн. 16, гл. 91 — кн. 17, гл. 52), А. И. Тюменева (кн. 17, гл. 53-145), под ред. (кн. 13-17 [1935]) С. А. Жебелёва и О. О. Крюгера, сверенный [в 1998 г.] Е. С. Голубцовой и Л. Л. Кофановым. Статья И. Л. Маяк. Комм. Е. М. Штаерман, Т. Д. Златковской, А. С. Балахванцева. (Серия «Памятники исторической мысли»). М.: Наука. 1998. 726 стр. ISBN 5-02-010146-X
 переиздание: (Серия «Классическая мысль»). М., АСТ-Ладомир. 2002. 880 стр.
 Римская история. В 2 т. М., Рубежи XXI. 2006. (заново отредактированное издание 1998 года)
 Аппиан. Римская история. Первые книги. / Пер. и комм. А. И. Немировского. (Серия «Античная библиотека»). СПб.: Алетейя. 2004.

Литература 
 Заборовский Я. Ю. Аппиан и римская civitas в последний век существования Республики: к вопросу об источниках и характере "Гражданских войн" Аппиана // Вестник древней истории. — 1981. №4. — С. 138-144.
 Хан, И. Аппиан и Александрия // Вестник древней истории. — 1968. №1. — С. 72-86
 Севастьянова О. И. Аппиан и его «Римская история» // Вестник древней истории. — 1950. №2. — С. 253-262

Ссылки 
 
 Римская история Аппиана на портале Livius
 Аппиан в издании «Loeb classical library» (греческий текст и английский перевод)

 Аппиан, Митридатовы войны
 Сочинения Аппиана на сайте «История Древнего Рима»

Древнегреческие историки
Историки Древнего Рима
Историки II века
Историки по алфавиту
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени